Goydke ist der Familienname folgender Personen:

 Jürgen Goydke (1933–2001), deutscher Jurist
 Tim Goydke (* 1971), deutscher Ökonom und Japanologe